Пакајал има више значења:

 Пакајал (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пакајал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику